Victa d.o.o. trgovački lanac sa sjedištem u Splitu. Osnovan je 1994. godine, a u svom sastavu ima 12 prodavaonica i zapošljava oko 160 djelatnika.

Izvori

Vanjske poveznice 
Victa na Facebooku

Hrvatske tvrtke
Makarska